Slapende Venus (Giorgione), schilderij van Giorgione en Titiaan uit ca. 1510-1511
Slapende Venus (Carracci), schilderij van Annibale Carracci uit ca. 1603

Zie ook
 Slapende Dame van Malta, neolithisch beeldje